Грабе́ць — українське прізвище. Польський відповідник — Гра́бець ().

 Грабець Омелян Петрович (1911 — 1944) — український військовик, діяч «Пласту», ОУН, полковник УПА.
 Грабець Стефан (1912 — 1972) — польський мовознавець.

Українські прізвища
Польські прізвища